Langvad ist 

 der Name einer dänischen Radsportlerin, Annika Langvad
 der Name eines Ortes bei Frøstrup auf der dänischen Insel Thy, Langvad (Thy)